Więzień Zendy – film z 1913 roku
 Więzień Zendy – film z 1952 roku
 Więzień Zendy – film z 1979 roku

Zobacz też 
 Więzień na zamku Zenda – powieść Anthony'ego Hope'a